Измайлова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Измайлова, Ася Сафиулловна — татарская советская оперная певица. Народный артист Татарской АССР.
 Измайлова, Виктория Николаевна (1930—2003) — советский и российский учёный-химик.
 
 Измайлова, Евдокия Ивановна (в замужестве: Голицына, Авдотья Ивановна; 1780 — ?) — княгиня, хозяйка литературного салона.
 Измайлова, Елена Давыдовна (1920—2005) — советская и российская актриса театра и кино.
 Измайлова, Катерина (род. 1977) — таджикистанская пловчиха и тренер.
 
 Измайлова, Розалия Наумовна — советская писательница.
Измайлова (Левадная) Ольга Георгиевна (род. 1958) — российская поэтесса, общественный деятель, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Республики Татарстан.